Autrey (Meurthe-et-Moselle)
 Autrey (Vosges)
ook:
Autrey-lès-Cerre,  Haute-Saône 
Autrey-lès-Gray,  Haute-Saône 
Autrey-le-Vay,  Haute-Saône